Dostler ist der Familienname folgender Personen:

Anton Dostler (1891–1945), deutscher Infanterie-General
Eduard von Dostler (1892–1917), deutscher Fliegeroffizier
Mina Dostler (geb. Sindersberger; 1910–1994), deutsche Landwirtin und Mitglied des Bayerischen Senats